Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Novym Měscie w dniach 4-7 marca 2021 roku były dziewiątymi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym i sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bibliografia 
 

2021 w Czechach
Biathlon w Czechach
Puchar Świata w biathlonie 2020/2021